Gulda ist der Name von

 Friedrich Gulda (1930–2000), österreichischer Pianist und Komponist
 Paul Gulda (* 1961), österreichischer Pianist, Komponist und Dirigent; Sohn von Friedrich Gulda
 Peter Gulda, deutscher Eishockeyspieler (WM-Teilnehmer 1994), Onkel von Tomáš Gulda, Vater von Petr Gulda
 Petr Gulda (* 1990), deutsch-tschechischer Eishockeyspieler, Cousin von Tomáš Gulda
 Rico Gulda (* 1968), österreichischer Pianist, Kulturmanager und Produzent; Sohn von Friedrich Gulda
 Tomáš Gulda (* 1989), deutsch-tschechischer Eishockeyspieler, Cousin von Petr Gulda
 Yuko Gulda, zweite Frau von Friedrich Gulda, Pianistin, Mutter von Rico Gulda.